Дивізія А 1992—1993 — 75-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Університатя (Крайова) взяв участь у Кубку кубків 1993—1994 як переможець Кубку Румунії 1992—1993.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1992—1993
Румунія
Румунія
1992 у румунському спорті
1993 у румунському спорті